Název Hrabinský potok má více vodních toků:

 Hrabinský potok (přítok Ihráčskeho potoka) – levostranný přítok Ihráčskeho potoka na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom
 Hrabinský potok (přítok Krchové) – pravostranný přítok Krchové na Slovensku v okrese Martin
 Hrabinský potok (přítok Stežné) – pravostranný přítok Stežné na Slovensku v okrese Sobrance